Пескокостанцо () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.

Население составляет 1202 человека (на 2005 г.), плотность населения составляет 23,04 чел./км². Занимает площадь 52,16 км². Почтовый индекс — 67033. Телефонный код — 0864.

Покровителем коммуны почитается святой мученик Феликс. Праздник ежегодно празднуется 8 августа.

В коммуне расположен Музей коклюшечного кружева.

Ссылки 
 http://www.comune.pescocostanzo.aq.it/